Das Löwenmädchen ist die Bezeichnung für:
 Das Löwenmädchen (Film), norwegischer Film von Vibeke Idsøe aus dem Jahr 2016
 Das Löwenmädchen (Roman), Roman von Erik Fosnes Hansen, erschienen 2006